Эмиль Жозеф Морис Шеве (; , Дуарнене — , Париж) — французский ,  и , автор большого числа работ по музыкальной нотации. Отец поэта Эмиля Шеве.

Биография 
В 1821 году, как только ему исполнилось 16 лет, поступил на службу в военно-морскую пехоту и стал учеником военно-морского хирурга. В 1830 году был послан в колонизировавшийся тогда французами Сенегал, где отличился во время борьбы с эпидемией жёлтой лихорадки (в 1836 году опубликовал отчёт об этой своей работе, ). В том же году демобилизовался и переехал в Париж.

Некоторое время работал чиновником в военно-морском министерстве, а в 1835 году поступил в университет изучать медицину и математику. Примерно в это же время стал брать уроки музыкальной нотации у Эме Пари, пропагандировавшего учение о ней Пьера Галена.

С 1838 года решил посвятить себя исключительно музыке, став горячим сторонником музыкальных методов Пари и Галена, и с 1844 года провёл более 150 курсов этих методов, благодаря чему система нотации стала называться системой Галена-Пари-Шеве. В 1845 году защитил диссертацию ().

Женился на сестре Пари, Нанин Пари, и в соавторстве с супругой написал ряд учебников по музыке, которые использовались в Высшей нормальной школе, Политехнической школе и лицее Луи-ле-Гран; наибольшим успехом пользовалась «Элементарная школа вокала» (; 8-е издание — 1864).

В защиту своих взглядов написал книги «Question musicale» (1847); «Proposition d’un tournoi musical» (1850); «La routine et le bon sens ou les conservatoires et la méthode Galin-Paris-Schevé» (1850); «Coup de grâce à la routine musicale» (1851).

Жена Шеве, часто выступавшая как соавтор мужа в его музыкальных трудах, написала сама «Nouvelle théorie des accords» (1844) и «Musique vocale» (1853).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 Статья в La Grande Encyclopédie

Теоретики музыки